Angelique Kerber era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Naomi Ōsaka.

Sloane Stephens ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Madison Keys con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Simona Halep (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Venus Williams (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Madison Keys (finalista)
  Anastasija Sevastova (quarti di finale)

  Elena Vesnina (terzo turno)
  Caroline Garcia (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Coco Vandeweghe (semifinale)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Peng Shuai (secondo turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Kiki Bertens (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Zhang Shuai (terzo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Julia Görges (quarto turno)
  Magdaléna Rybáriková (terzo turno)
  Lauren Davis (primo turno)

Qualificate 

 Kaia Kanepi (quarti di finale)
 Anna Zaja (primo turno)
 İpek Soylu (primo turno)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Rebecca Peterson (primo turno)
 Sachia Vickery (secondo turno)
 Danielle Lao (primo turno)
 Claire Liu (primo turno)

 Sof'ja Žuk (primo turno)
 Kateryna Kozlova (secondo turno)
 Anna Blinkova (primo turno)
 Viktória Kužmová (primo turno)
 Allie Kiick (primo turno)
 Nicole Gibbs (secondo turno)
 Tereza Martincová (primo turno)
 Lesley Kerkhove (primo turno)

Wild card 

  Kayla Day (primo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)
  Sofia Kenin (terzo turno)
  Ashley Kratzer (primo turno)

  Brienne Minor (primo turno)
  Arina Rodionova (secondo turno)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Taylor Townsend (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017